Slip (draaistroommotor), het verschil in draaisnelheid tussen de rotor en de stator van een draaistroommotor
 Slip (ondergoed), een onderbroek zonder pijpen
 Slip (plantkunde), een deel van een ingesneden orgaan
 Slip (scheepsschroef), het verschil in draaisnelheid tussen de rotor en de stator van een scheepsschroef
 Slippen, uitglijden met een voertuig. Zie: Overstuur en Onderstuur van een auto.
 een hangende punt van bijvoorbeeld een (slip)jas
 het fenomeen dat zich voordoet als een vliegtuig geen Gecoördineerde bocht vliegt.

 Serial Line Internet Protocol, een netwerkprotocol

Zie ook 
 Slib, afzetting op de bodem van in water aanwezige vaste deeltjes